A 2020-as Tour de France volt a háromhetes francia kerékpáros körverseny 107. kiírása. A verseny eredetileg június 29-én került volna megrendezésre, azonban a COVID–19 járvány miatt végül az augusztus 29. és szeptember 20. közötti időszakra halasztották. A címvédő a kolumbiai Egan Bernal volt. A versenyt végül a 21 éves szlovén Tadej Pogačar nyerte meg, aki az utolsó előtti szakaszon vette át a vezetést, az addig meggyőzően teljesítő Primož Rogličtól.

Részt vevő csapatok

World Tour csapatok

  AG2R La Mondiale
  Astana
  Bahrain–Merida
  Bora–Hansgrohe
  CCC Team
  Cofidis
  EF Pro Cycling

  Groupama–FDJ
  Israel Start-Up Nation
  Lotto Soudal
  Mitchelton–Scott
  Movistar Team
  NTT Pro Cycling

  Deceuninck–Quick-Step
  Team Jumbo–Visma
  Team Ineos
  Team Sunweb
  Trek–Segafredo
  UAE Team Emirates

Pro-kontinentális csapatok

  Arkéa–Samsic

  B&B Hotels–Vital Concept

  Total Direct Énergie

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

Jerome Cousin a szakasz nagyobbik felén egyedül szökött, de a mezőny befogta őt. A sprintbefutóban Caleb Ewan győzött. A zöld trikóért zajló pontversenyben Peter Sagan vette át a vezetést.

4. szakasz

A szakaszt egy hatfős szökevény csoport vezette, de őket az utolsó emelkedő előtt befogta a mezőny. A hegyen a Jumbo határozta meg az iramot. Ennek köszönhetően többen leszakadtak. A célhoz tizenhat fővel érkezett meg az élboly, akik sprintben döntötték el a szakaszgyőzelmet. Az első a szlovén Primož Roglič lett. Alaphilippe megtartotta az összetett első helyét.

5. szakasz

A szakasz során nem kezdeményezett senki szökést. Az utolsó 35 kilométeren emelkedett a mezőny sebessége. Tíz kilométerre a céltól az Ineos, majd a Jumbo állt az élre. Három kilométerre a befutótól csatlakozott hozzájuk a Sunweb is. A győzelmet a sprintben Wout van Aert szerezte meg. A sárgatrikós Julian Alaphilippe szabálytalan frissítésért 20 másodperces időbüntetést kapott, így Adam Yates vette át az összetett vezetést. A sprinterek pontversenyében Sam Benett megelőzte Peter Sagant.

6. szakasz

Nem sokkal a rajt után egy kilencfős csoport szökött meg a mezőnytől. A szökevények az utolsó 20 kilométerig együtt maradtak. Ezután az astanás Lucenko az élre állt és megszerezte a szakaszgyőzelmet.

7. szakasz

A szakasz elejétől a Bora diktálta a tempót. Ezzel a sprinterek közül sikerült leszakítani Bennettet, Ewant és Nizzolót. Így Sagan már a részhajrá során visszaszerezte a zöldtrikót. Harminc kilométerre a céltól az  oldalszél miatt kettészakadt a mezőny. Már ekkor látható volt, hogy többek között Pogačar, Landa, Porte és Mollema időhátránnyal fejezi be a szakaszt. A sprintbefutót Wout van Aert nyerte Boasson Hagen és Coquar előtt. Sagannak a befutóban egy váltóhiba miatt leeset a lánca, így kimaradt a szakaszgyőzelemért vívott küzdelemből.

8. szakasz

A rajt után a mezőny elengedett egy 13 fős szökést. Legnagyobb előnyük közel negyedóra volt. A Port de Balés-n széthullott a szökevénycsoport. A győzelmet a lejtmenetben legjobban teljesítő Peters szerezte meg. Az összetett verseny élcsoportja 6:38 hátránnyal érkezett meg. Pogačar 38 másodperccel csökkentette a hátrányát az összetett versenyben.

9. szakasz

A szakasz során a svájci Hirschi 80 kilométeren át egyedül volt szökésben, de nem sokkal a cél előtt egy négyfős csoport befogta őt. A szakaszgyőzelem köztük dőlt el sprintbefutóban. A nap teljes szlovén sikert hozott: Pogačar a szakaszt meg, Roglič felvehette a sárgatrikót.

10. szakasz

A szakaszon az oldalszél miatt több bukás volt és az utolsó 20 kilométeren a mezőny is több részre szakadt. A győzelmet Sam Benett szerezte meg, aki ezzel visszaszerezte a sprintverseny zöld trikóját.

11. szakasz

A versenynapon Matthieu Ladagnous rajt után 124 kilométert volt egyedül szökésben. A sprintbefutóban Ewan győzött. A második Sagant visszasorolták és pontlevonással sújtották, mert a sprintben meglökte van Aertot.

12. szakasz

Egy hatfős szökevénycsoportot 40 kilométerre a céltól fogott meg a mezőny. Az utolsó előtti emelkedőn többen növelték a tempót és elszakadtak az élbolytól. Az utolsó meredek tetejére a svájci Hirschi ért fel leghamarabb, aki a szakaszt is megnyerte.

13. szakasz

A mezőny egy nagyobb, az összetett versenyben érdektelen versenyzőkből álló csoport szökését elengedte. Közülük Martínez bírta legjobban a hegyi szakaszt. Az összetett élmezőnyéből Porte, Landa és Lopez 13 másodperc hátránnyal érkezett Roglič mögött. Bernal leszakadt, (+ 38 másodperc), Quintana a szakasz során bukott (+ 40 mp).

14. szakasz

A Bora a nap folyamán olyan tempót diktált, hogy a sprintversenyben esélyesek közül minél többen leszakadjanak, így befutónál ne tudjanak pontokat gyűjteni. Ennek köszönhetően Benett 20, Ewan 29 perc hátránnyal érkezett a célba. Az utolsó emelkedőn többen próbálkoztak elszakadni a mezőnytől, ami végül három kilométerre a céltól Andersennek sikerült, aki megnyerte a verseny. A többi helyezés mezőnysprintben dőlt el.

15. szakasz

A szakaszt a Jumbo irányította. A célban Pogačar lehajrázta Rogličot. Bernal és Quintana jelentős hátránnyal ért a célba.

16. szakasz

17. szakasz

18. szakasz

19. szakasz

20. szakasz

21. szakasz

Összegzés

Végeredmény

Jegyzetek

További információk

Tour
Tour de France